Jeden z epigonów w mitologii greckiej.
 Jeden z następców diadochów.
 Nietwórczy naśladowca poprzedników, kontynuator przemijających kierunków sztuki lub nauki. Zob. epigonizm.